Der Begriff Supertanker bezeichnet
 ein Tankschiff mit einer Tragfähigkeit von über 250.000 Tonnen, siehe Tanker
 verschiedene Löschflugzeuge, siehe Boeing 747#Boeing 747 als Löschflugzeug (Supertanker)